Irlanda
 Bridgend – villaggio di Inishowen, Donegal
 Regno Unito
 Bridgend – città del Galles
 Bridgend – distretto unitario del Galles
 Bridgend – villaggio di Islay, Scozia
 Bridgend – villaggio del Lothian Occidentale, Scozia
 Cinema
 Bridgend (film) film del 2015 del regista Jeppe Rønde